Minippos ist der Name folgender Personen

 Menippos von Gadara, Schriftsteller im 3. Jahrhundert v. Chr. 
 Menippos aus Pergamon, griechischer Geograph des 1. Jahrhunderts v. Chr.